El nombre de Enrique Manuel puede designar a los siguientes individuos:

 Enrique Manuel de Villena (1337-1390). Hijo ilegítimo del célebre escritor Don Juan Manuel y de Inés de Castañeda. Fue conde de Seia y de Sintra.
 Enrique Manuel de Villena y Álvarez de las Asturias (1852-1874). Marqués de Rafal, Conde de Vía Manuel, Barón del Monte y Grande de España.
 Enrique Manuel Del Solar Cáceda (1911-1990). Biólogo marino peruano.
 Enrique Manuel Riera Figueredo (1928-2005). Político y ganadero paraguayo.